Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Wells () :
 le comté de Wells, situé dans l'État du Dakota du Nord ;
 le comté de Wells, situé dans l'État de l'Indiana.